Moses (warenhuis) - Duits warenhuisketen
 Moses (miniserie) - Britse miniserie
 Moses (kortfilm) - Amerikaanse korte film
 Moses Mabhidastadion - stadion in Zuid-Afrika
 Moses Kotane - gemeente in Zuid-Afrika
 Moses Lake - plaats in de Verenigde Staten
 Moses Lake North - plaats in de Verenigde Staten

Personen
 Edwin Moses - Amerikaans hordeloper
 Grandma Moses - Amerikaans kunstenares
 Victor Moses - Nigeriaans voetballer
 Ed Moses - Amerikaans zwemmer
 Moses - pseudoniem van Jerry Cutillo
 Robert Moses - Amerikaans stadsplanoloog
 Moses Simon - Nigeriaans voetballer
 Moses Mosop - Keniaans hardloper
 Marilyn Moses - Curaçaos arts en politicus
 Moses Masai - Keniaans hardloper
 Moses Mendelssohn - Duits-joods filosoof
 Julius Moses - Duits arts en politicus

Zie ook
 Mozes (doorverwijspagina)